Pantanal é um bairro de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.

Pertence ao segundo distrito do município, conhecido por abrigar a chácara do antigo prefeito Tenório Cavalcante. O nome do bairro é Vila Santo Antônio, também conhecido como Pantanal. O Pantanal foi ocupado primeiramente no morro do Cruzeiro (teve este nome por ter sido erguida um enorme crucifixo de madeira para que as freiras pudessem fazer suas orações), onde metade era propriedade de duas freiras, e a outra metade pertencia à uma família de portugueses.
A região recebeu este nome por ser uma área úmida, pantanosa, com animais exóticos e insetos, e conta com vasto comércio, padarias, bares, farmácias e uma filial de uma grande rede de supermercado (Rede Economia).   

Faz parte do Complexo da Vila Santo Antônio.

 Principais Logradouros

• Av Gomes Freire : liga o bairro até o Gramacho;

• Rua Lauro Sodré: passa pelo bairro ligando a Vila Rosário ao município de Belford Roxo;

• Rua Delgado de Carvalho : liga o bairro até Santo Antônio;

• Rua Leopoldo Fróes: liga a Av Gomes Freire até a Praça do Sossego;

• Rua Eça de Queirós: liga o bairro até o Parque Comercial;

• Estr do Calundu : divisa do  Pantanal com Nossa Senhora do Carmo e o município de  Belford Roxo;

• Praça do Sossego: principal praça do bairro;

Comércio

• Rede Economia : localizado na Rua Leopoldo Fróes;

• Rio Sul Supermercados: localizado na Rua Delgado de Carvalho;

• Mercado Cambuci: localizado na Av Gomes Freire;

• Mercado Preco Bom: localizado na Av Gomes Freire;

• Mercado Bom Preço : localizado na Rua Rouget de Lisle;

• Mercado Nova Pantanal: localizado na Rua Eça de Queirós;

Pantanal (Duque de Caxias)